

Geografia

Germania 
 Missen – frazione del comune di Ellerhoop nel circondario di Pinneberg (Schleswig-Holstein)
 Missen – frazione della città di Leutkirch im Allgäu nel circondario di Ravensburg (Baden-Württemberg)
 Missen – frazione del comune di Missen-Wilhams nel circondario dell'Alta Algovia (Baviera)
 Missen – frazione della città di Vetschau/Spreewald nel circondario dell'Oberspreewald-Lusazia (Brandeburgo)
 Missen-Wilhams – comune di nel circondario dell'Alta Algovia (Baviera)